South Church Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Church Street Historic District (Tupelo, Mississippi), NRHP-ID 92000160
 South Church Street Historic District (Lewisburg, West Virginia), NRHP-ID 87002528